Парний тенісний турнір серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 відбувся з 24 по 30 липня 2021 року в Тенісному парку Аріаке в Токіо.

У турнірі взяли участь 32 пари з 22 країн. Уп'яте на Олімпійських іграх змагання пройшли на твердому покритті DecoTurf.

Марк Лопес Таррес і Рафаель Надаль були чинними олімпійськими чемпіонами, але вирішили не брати участі.

Формат змагань 
Змагання відбувалися за олімпійською системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривали щонайбільше 3 сети, до перемоги в двох сетах. У перших двох сетах за рахунку 6-6 за геймами розігрують класичний тай-брейк до семи очок. Треій сет — матчевий тай-брейк щонайменше до 10 очок з перевагою принаймні в два очка.

Розклад 
Турнір триває 7 днів, від 24 до 30 липня. Вказано початок тенісних сесій. В цей самий час можуть відбуватись матчі і в інших тенісних дисциплінах.

Вказано Японський стандартний час (UTC+9)

Сіяні тенісисти 

  / 
  /  (1-й раунд)
  / 
  / 

  /  (1-й раунд)
  /  (1-й раунд)
  / 
  /

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Draw

Чоловічий парний турнір